Miejscowości w USA:
 Chaska – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Carver
Gminy w USA:
 Chaska (ang. Chaska Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Carver